Унна:

 Унна — город в Германии, районный центр, расположен в земле Северный Рейн — Вестфалия.
 Унна — район в Германии, входит в землю Северный Рейн — Вестфалия.